Вуікінуксв - корінні перші нації, жителі центрального узбережжя канадської провінції Британська Колумбія, розташовані навколо річок Інлет та озера Овікено, на північ від протоки королеви Шарлотти .

Вони відомі як люди Річка впускні. Вуікінуксв  і їхніх сусідів Heiltsuk і Haisla в минулому називали неправильно, як «Північні квакіутль».

Історія 
Назва, яка використовується для головного села в індійському заповіднику Катіт №1. Воно знаходиться на острові в річці Ванок, що з'єднує озеро Овікено з річкою Вхід. "Ванок", в переводі означає "отрута" і відноситься до нальоту Хайльцука 1848 року, про який розповідає Джон Томас Уолбран у своєму авторитетному описі прибережних імен у Британській Колумбії:

Культура 
Нещодавно завершено перший за багато років Великий будинок, зосереджений на відбудові суспільства Вуікінуксв.

Культура структурована так само, як і в інших корінних народів узбережжя. В прибережнй цивілізації територія Вуйкінуксів охоплювала гирло річки Інлет до головних вод озера Овікено.

Етноботаніка 
Ягоди Vaccinium vitis-idaea ssp. мінус Вуікінуксв використовують як їжу.

Мова 
Мова Вуікінуксв, тісно пов'язана з мовою Heiltsuk, тому вона вважається одною з двох діалектів мови Heiltsuk-Oowekyala, інший діалект є Heiltsuk. Вона також тісно пов’язана з Хайсла, та  Кваквала - найпоширеніших з мов Північної Вакашан.

Уряд 
Урядом народу Вуікінуксв є Нація Вуікінуксв. Нація Вуікінуксв є членом племінної ради Wuikinuxv-Kitasoo-Nuxalk. Базується вона в місті Белла Кула .

Розташування та послуги 
Невелика громада річкового входу знаходиться на березі за 3 км. Річка Ванок - головний центр на території Вуікінуксв. Поруч з ним знаходиться неіндійський заповідник Першої нації, громада Оуекено.  Він має злітно-посадкову смугу та щоденне обслуговування від місцевої авіакомпанії. У літні місяці авіаперевезення порушуються через рух у табори спортивної риболовлі та поза ними.

Посилання 

Індіанці Британської Колумбії